Der Finanzminister Tansanias ist der Leiter des Ministeriums für Finanzen und Planung von Tansania. Die Minister seit 1960 waren:

Einzelnachweise 

!